Osoby o tym nazwisku:
 Konstantin Wierszynin – radziecki dowódca wojskowy, deputowany
 Siergiej Wierszynin – radziecki dowódca wojskowy